Yasjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Yasjön (Eringsboda socken, Blekinge), sjö i Ronneby kommun,  (25 ha)
Yasjön (Kyrkhults socken, Blekinge), sjö i Olofströms kommun,  (9,89 ha)
Yasjön (Rödeby socken, Blekinge), sjö i Karlskrona kommun,  (23,4 ha)
Yasjön (Sillhövda socken, Blekinge), sjö i Karlskrona kommun,  (39,8 ha)
Yasjön (Tvings socken, Blekinge), sjö i Karlskrona kommun,  (29,2 ha)
Yasjön (Breareds socken, Halland, 629432-134443), sjö i Halmstads kommun, 
Yasjön (Breareds socken, Halland, 630165-133827), sjö i Halmstads kommun,  (41,3 ha)
Yasjön (Rolfstorps socken, Halland), sjö i Varbergs kommun,  (30,2 ha)
Yasjön (Femsjö socken, Småland), sjö i Hylte kommun,  (2,52 km²)
Yasjön (Gårdsby socken, Småland), sjö i Växjö kommun,  (10,8 ha)
Yasjön (Lidhults socken, Småland), sjö i Hylte kommun och Ljungby kommun,  (3,36 km²)
Yasjön (Slätthögs socken, Småland), sjö i Alvesta kommun,  (1,42 km²)
Yasjön (Stengårdshults socken, Småland), sjö i Gislaveds kommun,  (16,8 ha)
Yasjön (Älmeboda socken, Småland), sjö i Tingsryds kommun,  (71,8 ha)
Yasjön (Hillareds socken, Västergötland), sjö i Svenljunga kommun,  (12,3 ha)

Se även
Öjasjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn